Die Schultheissen der Stadt Büren an der Aare im Kanton Bern wurden eingesetzt von den Freiherren von Strassberg, später von den Grafen von Kyburg und ab 1388 von der Stadt Bern.

Literatur 

 Peter Travaglini: Die Stadt Büren und ihre Wappen, Büren an der Aare 1973.

Einzelnachweise 

Büren an der Aare
Buren